Vank — румунський рок-гурт, заснований 1994 року у Бухаресті. З 2008 року гурт перейменовано у «Vunk». За 21 рік існування гурт видав 5 студійних альбомів та близько двадцяти радіосинглів. Основним музичним напрямом колективу є поп-рок, суміщений з елементами синті-попу та фанку.

Поточний склад 
 Корнел Іліє (вокал)
 Ніку Сиргея (ударні)
 Богдан Кручану (бас-гітара)
 Габі Мага (гітара)

Дискографія

Альбоми 
 Voyeur () (1999)
 În haine noi () (2002)
 Ca pe vremuri () (2010)
 Nu scapă nimeni () (2012)

Збірки
 Independent () (сингл, 1999)
 6 piese de 5 stele () (2001)
 Best of Vank (компіляція, 2004)

Сингли 
 Independent (1998)
 Nimeni ca mine (1998)
 Noi o scoatem la capăt (1999)
 Fermecată dansează (1999)
 Lângă inima mea, vine inima ta (2000)
 Prăjitură cu jeleu (2001)
 O ultimă dorință (2001)
 Regele șoselelor (2002)
 Nebun după tine (2002)
 Doar o noapte de adio (2003)
 1000 (2004)
 Iubire cu împrumut (2004)
 Baladă pentru o minune (2005)
 La orice oră (2009)
 Artificii pe tavan (2010)
 Vreau o țară ca afară (2010)
 Prima noapte (din ultima zi) feat. Lora (2010)
 Lacrimi de coniac (2011)
 Dau alarma (2011)
 Pleacă! feat. Antonia (2011)
 Scapă-mă de ea (2012)
 Așa, și?! (2013)
 Doi somnambuli (2013)
 Pierderea lor (2013)
 Nopțile trec, doar visele rămân feat. Alexandra Ușurelu (2013)
 Numai la doi feat. Andra (2014)
 Curat (2014)
 Ne facem auziți feat. Sișu Tudor (2014)
 La nebunie (2014)
 Fă-mi cu mâna feat. Fly Project (2015)

Посилання 

 Site web oficial 
 Vunk la MediaPro Music
 Pagina oficială de Facebook
 Vunk  pe last.fm
 Pagina oficială de Twitter 
 Pagina oficială de Instagram 
 Pagina oficială de Google +
 Canalul de Youtube 

Румунські рок-гурти